Forest County ist der name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Forest County (Pennsylvania)
 Forest County (Wisconsin)